Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1971/1972) była 61. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Wacker Innsbruck.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1971 w Austrii
1972 w Austrii